Detta är en lista över småorter i Sverige, O-R.

O

P

R

Referenser 
 Statistik för småorter 2010, Statistiska centralbyrån

O-R